Новое () — посёлок,
Русско-Лозовской сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322082003. Население по переписи 2001 года составляет 74 (32/42 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Новое находится в верховьях балки Стульневой балки (балки Стульнева?), по ней протекает пересыхающий ручей, который через 7 км впадает в реку Лопань; на ручье сделано несколько запруд.

На расстоянии в 1 км от села проходит автомобильная дорога  ().
Возле села много садовых участков и питомников.

История 
 Конец 1920-х годов — основание совхоза имени Народного комиссариата внутренних дел (животноводческого направления).
 1961 год — дата присвоения статуса село.
 В 2013 году изменён статус с село на посёлок.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района